A competição feminina do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi realizada no dia 15 de julho na Praia de Copacabana.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 

Eventos do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2007